Bränning kan avse:

 Bränning (våg) – en havsvåg som bryts mot grund eller land
 Bränning (grund) - ett grund nära vattenytan
 Förbränning – en kemisk reaktion, där ett bränsle reagerar med ett oxidationsmedel
 Hembränning – olovlig framställning av spritdryck
 Bränning på bål – en form av dödsstraff
 Skröjbränning – den första bränningen av ett keramiskt alster

Se även
 Svedjebruk – jordbruk i bränd skog